Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de McDowell () :
le comté de McDowell, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de McDowell, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.